{{Фильм 
|РусНаз      = Призрак Оперы 
|ОригНаз     = The Phantom of the Opera 
|Жанр        = драмафильм ужасовмузыкальный фильм
|Изображение = Постер к фильму «Призрак Оперы» (1962).jpg
|Режиссёр    = Теренс Фишер
|Продюсер    = Энтони Киз
|Сценарист   = Джон Элдер
|Компания = Hammer Film Productions Limited
|В главных ролях = Герберт ЛомХизер СирсТорли УолтерсЭдвард Де СоузаМайкл Гоф
}}
«Призрак Оперы» (, 1962) — фильм ужасов. По одноимённому роману Гастона Леру.

 Сюжет 
Бедный и добросердечный оперный композитор (Герберт Лом) вынужден продать свою последнюю партитуру, а после пожара, изуродовавшего его, затаиться в катакомбах здания лондонского театра с целью сорвать премьеру своей оперы.

После того, как он совершает несколько убийств, он влюбляется в оперную певицу (Хизер Сирс) и погибает, спасая её от падающей люстры.

 В ролях 
 Герберт Лом — профессор Л. Петри Хизер Сирс — Кристина Чарльз  Эдвард де Соуза — Гарри Хантер Торли Уолтерс — Латимер Майкл Гоф — лорд Aмброз д’Aрси Гарольд Гудвин — Билл Maртин Миллер — Росси 
 Соня Гордо — Ивонна Рене Хьюстон — миссис Такер Keйт Пьотт — Уивер
 Джон Харви — сержант Викерс
 Майлс Маллесон — извозчик

Ссылки 
 Страница фильма на сайте «Призрак Оперы: Все о Легенде»
 Интересная информация о фильме

Призрак Оперы
Фильмы Великобритании 1962 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы ужасов Великобритании
Музыкальные фильмы Великобритании
Экранизации произведений Гастона Леру
Фильмы Hammer Film Productions
Фильмы на английском языке
Фильмы о викторианской эпохе
Фильмы ужасов 1962 года
Фильмы о мести
Фильмы о привидениях